Інбер Віра Михайлівна (28 червня (10 грудня) 1890, Одеса — 11 листопада 1972, Москва) — радянська єврейська письменниця, поетеса.
 Інбер Жанна Натановна (більш відома як Жанна Володимирівна Гаузнер; 1912—1962) — радянська письменниця.